Publiusz Witeliusz (ojciec) – dziad cesarza Witeliusza
 Publiusz Witeliusz (syn) – stryj cesarza Witeliusza, senator rzymski